Zel’va kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zelvenskі Rajon, distrikt, Hrodnas voblast, 
 Zelva (ort i Vitryssland), Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar